Batalla de Al Raqa puede referirse a:
 Batalla de Al Raqa (2013), conflicto entre rebeldes y el Ejército sirio.
 Batalla de Al Raqa (2014), conflicto entre rebeldes y Estado Islámico
 Batalla de Al Raqa (2017), conflicto entre las Fuerzas Democráticas Sirias y Estado Islámico.